Tołoczki Wielkie [tɔˈwɔt͡ʂki ˈvjɛlkʲɛ] est un village polonais de la gmina de Kuźnica dans le powiat de Sokółka et dans la voïvodie de Podlachie. 

Village dans la voïvodie de Podlachie
Powiat de Sokółka